Anagallis parviflora  es una especie no aceptada y puede referirse a:

Anagallis parviflora descrita por Hoffmanns. & Link es sinónimo de Lysimachia arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Peruzzi
Anagallis parviflora descrita por Loisel. es sinónimo de Lysimachia arvensis subsp. arvensis

Referencias